Austria:
 Weißpriach – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg

Inne:
 Weißpriach – ród